

Cinéma 
 L'Emploi (Il posto), film italien d'Ermanno Olmi sorti en 1961 ;
 L'Emploi (El empleo), film d'animation argentin de Santiago Bou Grasso sorti en 2008.